Совки-пяденицы  — подсемейство чешуекрылых семейства эребид (Erebidae).

Описание 
Дыхальца первого брюшного сегмента расположено сзади и ниже «ушной раковины» (преспиракулярный тип). Усики самцов нередко с утолщением в середине жгутика. Щупики обычно значительно вытянуты, но редко длиннее головы и груди, вместе взятых.

Классификация 
Подсемейство включает следующие роды

См. также 
 Renia acclamalis

Примечания 

 
Подсемейства насекомых